Niklas Hjalmarsson (né le  à Eksjö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
Niklas Hjalmarsson commence sa carrière en rejoignant les rangs juniors de la grande équipe de sa région natale : le HV 71 de la ville de Jönköping. Il y passe toutes ses classes et en  2005 remporte la médaille de bronze au Championnat du monde junior 18 ans. Lors de l'été qui suit, il participe au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est choisi par les Blackhawks de Chicago en tant que  du repêchage.

Il ne fait ses débuts en Amérique du Nord que lors de la saison 2007-2008 jouant une douzaine de matchs avec les Blackhawks, le reste de la saison, il la passe dans la Ligue américaine de hockey pour l'équipe affiliée à la franchise de Chicago : les IceHogs de Rockford.

En 2010, il remporte la finale de la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago

Le , il est échangé aux Coyotes de l'Arizona contre le défenseur Connor Murphy et l'attaquant Laurent Dauphin.

Le , il annonce sa retraite après avoir disputé 14 saisons dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

| 2003-2004 || HV 71 || J20 Superelit || 15 || 1 || 3 || 4 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2004-2005 || HV 71 || J18 Allsvenskan || 3 || 0 || 2 || 2 || 4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2004-2005 || HV 71 || J20 Superelit  || 31 || 4 || 11 || 15 || 87 ||- ||- || -||- ||- 
|-
|2004-2005 || HV 71 || Elitserien || 14 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2004-2005 || HV 71 || Coupe d'Europe || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || HV 71 || J20 Superelit || 7 || 3 || 2 || 5 || 12 ||- ||- || -|| -||- 
|- 
| 2005-2006 || HV 71 || Elitserien || 4 || 1 || 2 || 3 || 0 || 12 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2006-2007 || HV 71 || J20 Superelit || 7 || 0 || 2 || 2 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2006-2007 || HV 71 || Elitserien || 37 || 2 || 0 || 2 || 24 || 14 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2006-2007 || IK Oskarshamn Eagles || Allsvenskan || 8 || 1 || 2 || 3 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2007-2008 || Blackhawks de Chicago || LNH || 13 || 0 || 1 || 1 || 13 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || IceHogs de Rockford || LAH || 47 || 4 || 9 || 13 || 31 || 12 || 0 || 4 || 4 || 8
|- 
| 2008-2009 || Blackhawks de Chicago || LNH || 21 || 1 || 2 || 3 || 0 || 17|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2008-2009 || IceHogs de Rockford || LAH || 52 || 2 || 16 || 18 || 53 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2009-2010 || Blackhawks de Chicago || LNH ||77 || 2|| 15|| 17|| 20 ||22 ||1 ||7 ||8 ||6 
|-
| 2010-2011 || Blackhawks de Chicago || LNH || 80|| 3|| 7|| 10|| 39|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2 
|-
| 2011-2012 || Blackhawks de Chicago || LNH || 69|| 1|| 14|| 15|| 14|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || HC Bolzano || Serie A || 18|| 6|| 16|| 22|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Blackhawks de Chicago || LNH || 46 || 2 || 8 || 10 || 22 || 23 || 0 || 5 || 5 || 4
|-
| 2013-2014 || Blackhawks de Chicago || LNH || 81 || 4 || 22 || 26 || 34 || 19 || 0 || 4 || 4 || 14
|-
| 2014-2015 || Blackhawks de Chicago || LNH || 82|| 3|| 16|| 19|| 44|| 23|| 1|| 5|| 6|| 8 
|-
| 2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 81 || 2 || 22 || 24 || 32 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 73 || 5 || 13 || 18 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 48|| 1 || 8 || 9 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 82 || 0 || 10 || 10 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 27 || 1 || 4 || 5 || 14 || 9 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 41 || 0 || 5 || 5 || 18 || - || - || - || - || -

| 821 || 25 || 147 || 172 || 332 || 137 || 2 || 27 || 29 || 52

Statistiques internationales 

|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde junior 18 ans|| 7 || 1 || 4 || 5|| 6 || -1 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
|2007 || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 2 || 3 || 4|| 0 ||align="left"|  place
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 3|| 3|| 2|| 0||align="left"|  place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Eksjö
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du HV 71
Joueur des IceHogs de Rockford
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du HC Bolzano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique suédois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur des Coyotes de l'Arizona